

Russie

Ukraine 
 Monument à la mémoire de Piotr Stolypine de Kiev